O 3500 steht für:
 Magirus-Deutz O 3500, deutscher Omnibus, siehe Magirus-Deutz #O 3000, O 3500
 Mercedes-Benz O 3500, deutscher Omnibus

Abkürzung